Lianne ist ein weiblicher Vorname.

Namensträgerinnen 
 Lianne de Vries (* 1990), niederländische Fußballspielerin
 Lianne Halfon (* 1953), US-amerikanische Filmproduzentin
 Lianne La Havas (* 1989), englische Folk- und Soulsängerin, Songwriterin und Multiinstrumentalistin
 Lianne Morgan (* 1970), britische Sängerin, Gründungsmitglied der Spice Girls
 Lianne Paulina-Mürl (1944–1992), deutsche Politikerin (SPD)
 Lianne Sanderson (* 1988), englische Fußballspielerin
 Lianne Shirley (* 1975), neuseeländische Badmintonspielerin
 Lianne Tan (* 1990), belgische Badmintonspielerin

Siehe auch 
 Liane

Weiblicher Vorname